Premijer liga BiH je najviše nogometno ligaško natjecanje u BiH.

Osnovana je 2000. godine, spajanjem nogometne lige NSBiH-a i nogometne lige Herceg-Bosne. Ulaskom klubova iz Republike Srpske u Premijer Ligu BiH 2002. godine dolazi do konačnog ujedinjena nogometa u BiH. Do sezone 2015./16. liga je imala 16 klubova, ali je u travnju 2015. godine donesena odluka da od sljedeće sezone (2016./17.) liga ima 12 klubova. Nakon 22. kola liga se dijeli na Ligu za prvaka i Ligu za opstanak. Svake sezone dvije ekipe ispadaju u Prvu ligu FBiH ili 1. ligu Republike Srpske. 

Premijer ligu vodi Nogometni savez BiH.

Do sada (2022. godine) se u Premijer ligi najuspješnijima pokazao Zrinjski iz Mostara sa sedam naslova prvaka.

Sudionici Premijer lige u sezoni 2022./23. 

 FK Borac, Banja Luka 
 FK Igman, Konjic 
 FK Leotar, Trebinje 
 HŠK Posušje, Posušje
 FK Sarajevo, Sarajevo
 FK Sloboda, Tuzla 
 FK Sloga, Doboj 
 NK Široki Brijeg, Široki Brijeg
 FK Tuzla City, Tuzla 
 FK Velež, Mostar
 HŠK Zrinjski, Mostar
 FK Željezničar, Sarajevo

Dosadašnji prvaci 

2021./22. Zrinjski Mostar 
2020./21. Borac
2019./20. Sarajevo
2018./19. Sarajevo
 2017./18. Zrinjski Mostar
 2016./17. Zrinjski Mostar
 2015./16. Zrinjski Mostar
 2014./15. Sarajevo 
 2013./14. Zrinjski Mostar
 2012./13. Željezničar Sarajevo
 2011./12. Željezničar Sarajevo
 2010./11. Borac Banja Luka
 2009./10. Željezničar Sarajevo
 2008./09. Zrinjski Mostar
 2007./08. Modriča Maxima
 2006./07. Sarajevo
 2005./06. Široki Brijeg
 2004./05. Zrinjski Mostar
 2003./04. Široki Brijeg
 2002./03. Leotar Trebinje

Klubovi 
Klubovi, osvajači Premijer lige Bosne i Hercegovine:

Gradovi 
Uspjesi po gradovima:

Pregled plasmana klubova u Premijer ligi 

  "Glasinac" iz Sokolca ugašen 2011.   
  "Modriča" nastupala pod nazivom Modriča Maksima   
  "Olimpic" iz Sarajeva nastupao pod nazivom Olimpik   
  "Tuzla City" iz Simin Hana prvoligaške utakmice igra u Tuzli   
  "Zvijezda 09" iz Bijeljine prvoligaške utakmice igra u Ugljeviku   
  "Žepče" nastupalo pod nazivima Zovko-Žepče i Žepče Limograd

Premijer liga Federacije BiH 
Premijer liga za Federaciju Bosne i Hercegovine je igrana u sezonama 2000./01. i 2001./02. Nastala je ujedinjenjem Premijer lige NS BiH i Prve lige Herceg-Bosne. Preko ove lige su klubovi ostvarivali plasman u europska natjecanja, s obzirom na to da je UEFA priznavala ovu ligu.

Prvaci:
 2000./01.: Željezničar Sarajevo
 2001./02.: Željezničar Sarajevo

 Izvori: 
1 Olimpic Sarajevo igrao pod nazivom Olimpik 
2 Sloga Ljubuški igrala pod nazivom Ljubuški

Prvenstva 1993. – 2002. 

Zbog ratnih događanja u prvoj polovici 1990.-ih i političke nestabilnosti zemlje ligaško natjecanje za cijelu zemlju je uspostavljeno tek 2002. godine. Ligaška natjecanja su se igrala prema etničkim zajednicama i to:
 1993. – 2000. Prva nogometna liga Herceg-Bosne, liga hrvatske nacionalne zajednice, koja je pokrivala prostor HR Herceg Bosne
 1994. – 2000. Liga NS BiH, koja je pokrivala prostor koji su kontrolirali Bošnjaci
 1995. – 2002. Prva liga Republike Srpske, pokrivala prostor pod kontrolom Srba, odnosno Republiku Srpsku
 1998. i 2000. su najbolji klubovi iz 1.lige Herceg-Bosne i 1. lige NS BiH razigravali za prvaka Bosne i Hercegovine
 2000. – 2002. Premijer liga Federacije BiH, činili su je klubovi iz 1. lige Herceg-Bosne i 1. lige NS BiH 
 2002. se ujedinjavaju Premijer liga F BiH i 1. liga Republike Srpske u Premijer ligu BiH

Prvaci

Ukupno prvaci po usješnosti (1994. - )

Vanjske poveznice 

 NFSBiH 
 stranica lige na uefa.com
 rsssf.com
 sportsport.ba

Izvori 

Prvoligaška nogometna natjecanja